peut faire référence à plusieurs œuvres dont :

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , chanson d'Annie Lennox utilisée pour la bande originale du Seigneur des Anneaux, primée aux Oscars ;
 , titre original du Cheval venu de la mer, film britannico-irlandais de Mike Newell sorti en 1992.

Homonymie de titre